Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес були чинними чемпіонками, але цього разу Мартінес Санчес не брала участі через травму.
Льягостера Вівес грала в парі з Аранчою Паррою Сантонхою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Олена Весніна і Віра Звонарьова.
Хісела Дулко і Флавія Пеннетта виграли титул, перемігши у фіналі пару Квета Пешке і Катарина Среботнік з рахунком 7–5, 3–6, [12–10].

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

Rogers Cup 2010